Dieffenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Dieffenbach (1831–1914), deutscher Maler
 Christian Dieffenbach (1791–1853), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Ernst Dieffenbach (1811–1855), deutscher Mediziner und Geologe

 Joseph Dieffenbach (1796–1863), österreichischer Gärtner
 Karl Dieffenbach (1859–1936), preußischer Offizier, zuletzt General der Infanterie

 Wolf Günther Dieffenbach (* 1933), deutscher Sportfunktionär

Dieffenbach ist der Name folgender Orte:

 Dieffenbach-au-Val, französische Gemeinde im Unterelsass
 Dieffenbach-lès-Wœrth, französische Gemeinde im Unterelsass

Siehe auch:

 Diefenbach
 Dieffenbacher
 Dieffenbach-Ralle
 Dieffenbachstraße
 Hendricus Dievenbach
 Tieffenbach